Tawake peut se référer à :

Patronyme 
 , officier de la  ;
  (1962-), joueur de rugby à XV fidjien ;
 Jone Tawake (1982-), joueur de rugby à XV fidjien ;
 Kalivati Tawake (1988-), joueur de rugby à XV fidjien ;
  (1996-), joueur de rugby à XV fidjien ;
  (1969-), joueur de rugby à XV fidjien.